Završje est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Završje, un village situé dans la municipalité de Goražde, dans le canton du Podrinje bosnien et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Završje, un village situé dans la municipalité de Kiseljak, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Croatie
Završje, une localité située dans la municipalité de Brestovac, comitat de Požega-Slavonie ;
Završje, une localité située dans la municipalité de Brod Moravice, comitat de Primorje-Gorski Kotar ;
Završje, une localité située dans la municipalité de Grožnjan, comitat d'Istrie ;
Završje, une localité située dans la municipalité de Sibinj, comitat de Brod-Posavina ;
en Slovénie
Završje, une localité située dans la commune de Trbovlje.